Непенин, Пётр:
 Непенин, Пётр Владимирович (1849—?) — генерал-майор;
 Непенин, Пётр Павлович (1872—1932) — генерал-майор;